Tallone en italien désigne le talon.

Tallone peut faire référence à :

Toponyme 
 Tallone, commune française

Patronyme 
 Cesare Tallone (1853-1919), peintre italien
 Alberto Tallone (1898-1968), éditeur italien, fils de Cesare 
 Guido Tallone, (1894-1967), peintre italien, fils de Cesare